Beyerle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Beyerle (1824–1886), Senatspräsident beim Reichsgericht
 Burkhart Beyerle (1930–2021), deutscher bildender Künstler
 Franz Beyerle (1885–1977), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Hatto Beyerle (* 1933), deutsch-österreichischer Kammermusiker, Dirigent und Universitätsprofessor
 Jamie Beyerle (* 1984), US-amerikanische Sportschützin
 Johann Adam Beyerle (1812–1872), deutscher Metzger und Abgeordneter 
 Josef Beyerle (1881–1963), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum, CDU)
 Karl Beyerle (1839–1915), deutscher Rechtsanwalt
 Konrad Beyerle (1872–1933), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (Zentrum, BVP)
 Konrad Beyerle (Ingenieur) (1900–1979), deutscher Ingenieur
 Maria Beyerle (1882–1968), deutsche Pädagogin und Politikerin (Zentrum, BCSV, CDU)
 Maria-Elisabeth Michel-Beyerle (* 1935), deutsche Chemikerin
 Stefan Beyerle (* 1964), deutscher evangelischer Theologe
 Tulga Beyerle (* 1964), österreichische Designerin und Museumsleiterin

Siehe auch:

 Baierl
 Bayerl
 Beierl
 Beyerl
 Bayerle
 Beierle
 Beyerlein